Хитти, Иосиф Хабиб (род. 1925) — епископ сиднейский Маронитской католической церкви с 23 ноября 1990 года по 26 октября 2001 год.
 Хитти, Филип (1886—1978) — американский учёный, профессор Принстона.

 См. также
 Хитт